Der Gżira United FC ist ein maltesischer Fußballverein aus der Gemeinde Gżira.

Geschichte  
Seit seiner Gründung 1947 spielte Gżira 14 Spielzeiten in der höchsten maltesischen Spielklasse, der Maltese Premier League, davon sieben Saisons hintereinander von 1968 bis 1975 sowie eine 1981/82. Der letzte Wiederaufstieg in die erste Liga gelang 2016. 

1973 feierte das Team den bisher einzigen Erfolg im nationalen Pokal. Hierbei waren drei Spiele notwendig. Die ersten beiden endeten 0:0. Im dritten Spiel wurde dann der FC Birkirkara mit 2:0 bezwungen.

Erstligazugehörigkeit 

 Die Saison 2019/20 wurde wegen der Corona-Pandemie nach dem 20. Spieltag abgebrochen.
 Die Saison 2020/21 wurde wegen der Corona-Pandemie nach dem 23. Spieltag abgebrochen.

Erfolge 
 Maltesischer Pokalsieger: 1973

Europapokalbilanz

Weblinks 
 Website des Vereins

Einzelnachweise 

Gzira United
United
Gegründet 1947